Олт ():
 Олт — повіт у Румунії.
 Олт — річка в Румунії, притока Дунаю.

Див.також 
 Олтец